L'Épine je název více obcí ve Francii:

 L'Épine (Hautes-Alpes) – obec v departementu Hautes-Alpes
 L'Épine (Marne) – obec v departementu Marne
 L'Épine (Vendée) – obec v departementu Vendée
 L'Épine-aux-Bois – obec v departementu Aisne

Externí odkazy